Druga nogometna liga Federacije Bosne i Hercegovine je svoje prvo izdanje imala u sezoni 2000./01., kad su se Nogometni savez Herceg-Bosne i Nogometni savez Bosne i Hercegovine spojili u jedinstveni savez i počeli sa zajedničkom organizacijom ligaških natjecanja na području Federacije BiH.  Liga je predstavljala treći stupanj natjecanja.

Centar

Centar 1 

 Izvori:  
 ''70 godina NK "Sloga"

Poveznice

Izvori 
  

2000-01
 F 3